DTM pode referir-se a:

Deutsche Tourenwagen Masters - uma categoria de corrida de carros de turismo baseada na Alemanha.
Disfunção temporomandibular - alterações patológicas relacionadas a articulação temporomandibular (ATM).
Desenho Técnico de Mecânica 

Desambiguações de siglas